Айваджик () е разпространен топоним на Балканите и в Турция. Ayva (произнасяно айва) на турски означава дюля. Наставката cık, прочитана на съвременен турски език като джък, придава на думата айваджик или айваджък, смисъл на дюлище, място обрасло с дюли или място където има много дюли.

България 
Името Айваджик са носили следните населени места:

 Дюлево, село в Област Бургас, до 1934 година;
 Дюлево, село в Област Пазарджик, до 1934 година;
 Дюлино, село в Област Варна, до 1934 година;
 Дюлица, село в Област Кърджали, до 1934 година;
 Звезда, село в Област Бургас, до 1934 година;
 Панчево, село в Област Кърджали, до 1934 година;
 Айваджик дере е името на село Дюля до 1934 година.

Турция 
Името Айваджик носят:
 Айваджик, град във вилает Самсун;
 Айваджик, околия във вилает Самсун;
 Айваджик, град във вилает Самсун;
 Айваджик, околия във вилает Самсун.
 Айваджик, село във вилает Ушак;
 Айваджик, село във вилает Кайзери;
 Айваджик, село във вилает Ескишехир;
 Айваджик, село във вилает Маниса.